Artilleriebrigade ist ein artilleristischer Großverband (Brigade) verschiedener Landstreitkräfte, u. a.
 bundesdeutsche Artilleriebrigade, siehe Artilleriebrigade (Bundeswehr)
 preußische Artilleriebrigade, siehe Neupreußische Heeresorganisation#Artillerie